L'expression la peau de l'ours fait référence au proverbe « Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». On la retrouve dans un certain nombre de titres ou de désignations.

Littérature et bande dessinée 
 La Peau de l'ours (Under the Skin), roman de Dorothea Bennett paru en 1961 ;
 La Peau de l'ours, bande dessinée de Zidrou et Oriol parue en 2012 ;
 La Peau de l'ours, roman de Joy Sorman paru en 2014 ;
 La Peau de l'ours, recueil de poèmes de Pierre Maubé paru en 2018.

Cinéma 
 La Peau de l'ours, film français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1911 ;
 La Peau de l'ours, film français réalisé par Claude Boissol sorti en 1957 ;
  (La pelle dell'orso), film italien réalisé par Marco Segato, sorti en 2016.

Télévision 
 La Peau de l’ours (Unbearable), épisode de la saison 5 des Experts diffusé en 2005.

Art 
 La peau de l'ours, fond commun d'investissement créé par André Level en 1904.

Homonymie
Homonymie de titre